Дејдвил има више значења:
 Дејдвил (Алабама)
 Дејдвил (Мисури)